

Patronyme 

 Anne Henning, patineuse de vitesse américaine
 Astrid Henning-Jensen, réalisatrice danoise
 Cameron Henning, nageur canadien
 Christophe Henning, journaliste et écrivain français
 Eckart Henning, historien allemand
 Eduard Henning, juriste et homme politique prussien
 Eva Henning, actrice norvégo-suédoise
 Francois Henning, chanteur sud-africain
 Friedrich-Wilhelm Henning, historien allemand
 Helga Henning, ancienne athlète allemande
 Ingrid Henning, Personnage de Highlander
 Josephine Henning, footballeuse internationale allemande
 Linda Kaye Henning, actrice américaine
 Niklas Henning, ancien skieur alpin suédois
 Olaf Henning, chanteur de schlager allemand
 Paul Henning, scénariste, producteur et compositeur américain
 Rasmus Henning, triathlète danois
 Rüdiger Henning, rameur allemand d'aviron
 Sonja Henning, ancienne joueuse américaine de basket-ball
 Thor Henning, nageur suédois
 Tappe Henning, arbitre international sud-africain

Toponyme

Henning, un village du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Henning, ville du Minnesota
 Henning, municipalité du Tennessee

Henning, lieu-dit de Marange-Zondrange en Moselle
 Henning, lieu-dit de Saint-Louis en Moselle

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme anglais